Viktor Nikolaïevitch Kozlov -  en russe :  - (né le  à Togliatti, en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 1991, il commence sa carrière en Superliga avec le Lada Togliatti. Un an plus tard, il signe au HK Dinamo Moscou. 

En 1993, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sharks de San José en , en . En 1994-1995, il débute en LNH. De 1997-1998 à 2003-2004, il porte les couleurs des Panthers de la Floride. Il a également joué ensuite pour les Devils du New Jersey, les Islanders de New York et les Capitals de Washington.

Le , il signe un contrat avec l'équipe russe, le Salavat Ioulaïev Oufa de la Ligue continentale de hockey. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat.

En 2012, Viktor Kozlov, prend la direction du nouveau Lokomotiv Iaroslavl, rebâti après la catastrophe aérienne du . L'équipe comprend parmi son effectif des joueurs tels que Niklas Hagman, Vitali Vichnevski, Vitali Kolesnik, Curtis Sanford ou Alekseï Kalioujny.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe de Russie en sélection senior de 1996 à 2006.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue nationale de hockey
 1999 : invité au 49e Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey mais n'y participe pas.
 2000 : participe au 50e Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey.
Superliga
 2005 : participe au Match des étoiles.
Championnat d'Europe junior
 1993 : élu dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1991-1992|| Lada Togliatti|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 30|| 6|| 5|| 11|| 4|| 10|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 1993-1994|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 42|| 16|| 9|| 25|| 14|| 7|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 1994-1995|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1994-1995|| Sharks de San José|| LNH|| 16|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1994-1995|| Blades de Kansas City|| LIH|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| 13|| 4|| 5|| 9|| 12
|-
| 1995-1996|| Blades de Kansas City|| LIH || 15|| 4|| 7|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1995-1996|| Sharks de San José|| LNH|| 62|| 6|| 13|| 19|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1996-1997|| Sharks de San José|| LNH|| 78|| 16|| 25|| 41|| 40|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1997-1998|| Sharks de San José|| LNH|| 18|| 5|| 2|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1997-1998|| Panthers de la Floride|| LNH|| 46|| 12|| 11|| 23|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1998-1999|| Panthers de la Floride|| LNH|| 65|| 16|| 35|| 51|| 24|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1999-2000|| Panthers de la Floride|| LNH|| 80|| 17|| 53|| 70|| 16|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2000-2001|| Panthers de la Floride|| LNH|| 51|| 14|| 23|| 37|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2001-2002|| Panthers de la Floride|| LNH|| 50|| 9|| 18|| 27|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2002-2003|| Panthers de la Floride|| LNH|| 74|| 22|| 34|| 56|| 18|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2003-2004|| Panthers de la Floride|| LNH|| 48|| 11|| 16|| 27|| 16|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2003-2004|| Devils du New Jersey|| LNH|| 11|| 2|| 4|| 6|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 52|| 15|| 22|| 37|| 22|| 10|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2005-2006|| Devils du New Jersey|| LNH|| 69|| 12|| 13|| 25|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Islanders de New York|| LNH|| 81|| 25|| 26|| 51|| 28|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2007-2008|| Capitals de Washington|| LNH|| 81|| 16|| 38|| 54|| 18||7|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2008-2009|| Capitals de Washington|| LNH|| 67|| 13|| 28|| 41|| 16|| 14|| 4|| 2|| 6|| 6
|-
|| 2009-2010 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 48|| 10|| 18|| 28|| 43|| 16|| 3|| 4|| 7|| 0
|-
|| 2010-2011 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 48|| 17|| 15|| 32|| 14|| 21|| 4|| 6|| 10|| 2
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa||  KHL|| 36|| 10|| 16|| 26|| 8|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 21|| 1|| 5|| 6|| 14||- || -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2014-2015|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 18|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 

| 897|| 198|| 339|| 537|| 248|| 35|| 4|| 8|| 12|| 10

Au niveau international

Références

Liens externes 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en février 1975
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK CSKA Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg